Effoc peut désigner plusieurs localités de la communauté rurale de Santhiaba Manjacque au Sénégal :
 Effoc Balandiante
 Effoc Eghina
 Effoc Ehinting
 Effoc Kakounoune